Rodrigo Bernal ist der Name folgender Personen:

* Rodrigo Bernal (Botaniker) (* 1959), kolumbianischer Botaniker
 Rodrigo Bernal (Handballspieler), uruguayischer Handballspieler 
 Rodrigo Marín Bernal († 2014), kolumbianischer Politiker